Сборная Португалии по пляжному футболу — представляет Португалию на международных соревнованиях по пляжному футболу и контролируется федерацией португальского футбола (ФПФ), руководящего органа футбола Португалии.

Состав 

Тренер: Марио НарцисоПомощник тренера: Луис Билро, Тиаго Реис

Известные игроки 
2007
 Хосе Мигель Матеуш он же Зе Мигель (Вр)
 Бруно Мануэль де Хесус Сильва М. он же Бруно (Вр)
 Рикардо Антонио да Силва Феррейра (Нап)
 Дэвид Мигель Родригес он же Дэвид (Нап)
 Эрнани Мадруга Невес он же Эрнани (Защ) (1998—2008)

Достижения 

Чемпионат мира по пляжному футболу (ФИФА)
 Победители (2): 2015,2019
 Призеры (1): 2005
 Третье место (3): 2008, 2009, 2011
 Четвертое место (1): 2006

Чемпионат мира по пляжному футболу
 Победители (1): 2001
 Призеры (2): 1999, 2002
 Третье место (2): 2003, 2004

Евролига по пляжному футболу
 Победители (5): 2002, 2007, 2008, 2010, 2015
 Призеры (7): 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2009, 2013
 Третье место (5): 1998, 1999, 2003, 2011, 2014

Кубок Европы по пляжному футболу
 Победители (7): 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2016
 Призеры (3): 1999, 2010, 2012
 Третье место (3): 2005, 2007, 2009

Мундиалито
 Победители (5): 2003, 2008, 2009, 2012, 2014
 Призеры (11): 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006,2007, 2010, 2011, 2013, 2016
 Четвертое место (3): 1997, 1998, 2004

Copa Latina
 Победители (1): 2000
 Призеры (5): 1998, 1999, 2001, 2002, 2003
 Третье место (1): 2005

Межконтинентальный кубок
 Третье место (1): 2014

Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу (УЕФА)
 Призеры (2): 2008, 2011

Пляжный футбол Кубок мира статистика выступлений

Ссылки 
 Профиль на FIFA.com

Примечания 

Португалия
Пляжный футбол в Португалии
Пляжный футбол